La Primera División 1969-1970 è stata la 39ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra il 13 settembre 1969 e il 19 aprile 1970 e concluso con la vittoria dell', al suo sesto titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Amancio (), Luis Aragonés e José Eulogio Gárate (entrambi dell'Atlético Madrid) con 16 reti ciascuno.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna e qualificato in Coppa dei Campioni 1970-1971
      Qualificato in Coppa delle Coppe 1970-1971
      Invitate alla Coppa delle Fiere 1970-1971
      Retrocesse in Segunda División 1970-1971

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Note

Voci correlate 
Coppa del Generalísimo 1969-1970
Segunda División spagnola 1969-1970

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969-1970